«Про кота, Васю и охотничью катавасию» — советский мультфильм, выпущенный в 1981 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Про мальчика Васю, который с котом птиц в саду прогнал, они и улетели. И стал сад раем для вредных насекомых...

Съёмочная группа

Ссылки 

Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Кукольные мультфильмы СССР 1981 года